Franciaország
Saint-Sébastien, település Creuse megyében
Saint-Sébastien, település Isère megyében